Decápole (Palestina) — aliança de 10 cidades palestinas
 Decápole (Alsácia) — alianças de 10 cidades alsacianas

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos